O Sporting de Espinho ganhou a zona norte, o União de Leiria ganhou a zona centro e o Portimonense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1978 em Portugal
Futebol de 1979 em Portugal